Abou Bakr ou Abû Bakr ou encore Abu Bakr (en ), un prénom masculin, généralement donné en référence à Abou Bakr As-Siddiq, qui fut le calife de l'islam après la mort de Mahomet ou محمد صرلله عليه و سلم en arabe, un compagnon de Mahomet ou محمد صرلله عاليه و سلم en arabe.

Patronyme 

 Asmaa bint Abu Bakr (~595-692), la fille d'Abou Bakr As-Siddiq ;
 Dini Ahmed Abou Baker, principal signataire africain du traité de  qui vend à la France pour 10 000 thalers une partie du littoral occidental du Bab-el-Mandeb ;
 Randa Abou Bakr (1966-), une universitaire égyptienne.

Prénoms 

Forme Abou Bakr : 

Forme Abu Bakr : 

Forme Abû Bakr :

Divers 
 Abou Bakr, mansa de l’empire du Mali.

Homonymie de prénom
Prénom arabe
Prénom masculin